Елизаве́та Алекса́ндрова:
 Александрова, Елизавета Николаевна (род. 1930) — российский художник-график.
 Александрова, Елизавета Сергеевна (род. 1994) — российская гимнастка.